Ophiodermella är ett släkte av snäckor. Ophiodermella ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kägelsnäckor
Ophiodermella